bessenscheutboorder
 bremscheutboorder
 dalende rozescheutboorder
 frambozenscheutboorder
 perzikscheutboorder
 rozenscheutboorder
 tweebandscheutboorder
 zwartkopscheutboorder